Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2015 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2015, который прошёл в Японии. Этот финал стал двенадцатым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между испанской «Барселоной», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2014/15, и аргентинским клубом «Ривер Плейт», представляющим КОНМЕБОЛ как обладатель Кубка Либертадорес 2015. Матч прошёл в Йокогаме на стадионе «Ниссан» 20 декабря 2015 года

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2015 год в футболе
2015
Международные соревнования по футболу в Японии
События 20 декабря
Декабрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2015 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2015 году
Спорт в Аргентине в 2015 году
Спорт в Испании в 2015 году